Trenton Ducati, pseudônimo de Zachary David Ivey (Houston, 10 de agosto de 1977), é um ator pornográfico americano que trabalha exclusivamente na indústria pornô gay.

Biografia 
De origem italiana, mas ele cresceu em Santa Fe, Novo México, onde frequentou a St. Michael's High School. Ele cresce jogando beisebol e futebol, mas cultivando o sonho de se tornar um caubói profissional. De treze a vinte e um anos ele participa de várias competições de rodeio em touros e cavalos. Além de sua paixão pelo rodeio, Ducati é apaixonado por musculação e motocicletas (seu nome artístico é uma homenagem ao famoso fabricante italiano de motocicletas).

Em janeiro de 2013, ele ganhou o prêmio "Gay Performer of the Year" no XBIZ Awards, e subsequentemente obteve 9 nomeações para o Grabby Awards 2013, ganhando os prêmios nas categorias "Performer do Ano" e "Melhor Performance Versátil". Obtém 8 indicações Grabby Awards 2014, ganhando novamente o prêmio como "Performer of the Year".

No final de 2013, junto com seu parceiro Michael Youens, ele fundou sua própria agência chamada "Ducati Models", que representa modelos no setor adulto, bem como drag queens, go-go boys e DJs.

Em maio de 2015, ele ganhou, pelo terceiro ano consecutivo, o prêmio "Performer of the Year" no Grabby Awards. Em março de 2016, ele interpreta Batman em Batman, Superman: A Gay XXX Parody, uma paródia pornográfica de Batman v Superman: Dawn of Justice.

Filmografia

Ator

Diretor
America's Finest (Monster Bang, Raging Stallion) (2014)
Greasers (Nakedsword) (2016)

Prêmios

Ganhou

 Grabby Awards 2012 – Best Group (com Dario Beck, Christopher Daniels & Spencer Reed)
 XBIZ Awards 2013 – Gay Performer of the Year
 International Escort Awards 2013 – Best Porn Star Escort
 International Escort Awards 2013 – Best Body
 Grabby Awards 2013 – Performer of the Year (com Jimmy Durano)
 Grabby Awards 2013 – Best Versatile Performer
 Hotrods Awards 2013 – Best Top
 Grabby Awards 2014 – Performer of the Year (com Boomer Banks)
 Grabby Awards 2015 – Performer of the Year (com Ryan Rose)
 Cybersocket Web Awards 2016 – Cybersocket Wall of Fame Award of Excellence 
 Grabby Awards 2017

Nominaçoes
 Grabby Awards 2012 – Best Newcomer
 International Escort Awards 2013 – Best Cock
 Grabby Awards 2013 – Best Actor para Grind House
 Grabby Awards 2013 – Best Actor para The Woods 1 & 2
 Grabby Awards 2013 – Hottest Top
 Grabby Awards 2013 – Hottest Cock
 Grabby Awards 2013 – Best Group (com Adam Killian e Alex Marte) per Awake
 Grabby Awards 2013 – Best Group (com Adam Killian e Jake Genesis) para Grind House
 Grabby Awards 2013 – Best Group (com Charlie Harding e Kyle King) para The Woods 2
 International Escort Awards 2014 – Best Top
 International Escort Awards 2014 – Best Dressed / Style
 International Escort Awards 2014 – Best Cock
 International Escort Awards 2014 – Best Personal Escort Website
 Prowler Porn Awards 2014 – Best International Porn Star
 Grabby Awards 2014 – Best Actor para Silence of the Cams 1 & 2
 Grabby Awards 2014 – Best Versatile Performer
 Grabby Awards 2014 – Hottest Top
 Grabby Awards 2014 – Best Group (com Angel Rock e Damian Taylor) para
 The Boy Who Cried D.I.L.F.
 Grabby Awards 2014 – Best Group (con J.R. Bronson e Rod Daily) para The Sub
 Grabby Awards 2014 – Best Duo (com Shawn Wolfe) per Hung Americans Part 1
 Grabby Awards 2014 – Best Duo (com Landon Conrad) para My Doctor Sucks
 XBIZ Awards 2015 – Gay Performer of the Year
 Grabby Awards 2015 – Best Versatile Performer
 Grabby Awards 2015 – Hottest Top
 Grabby Awards 2015 – 'Best Duo (com Max Cameron) per Addict Grabby Awards 2015 – Best Duo (com Tyler Sweet) per Bound Gods Grabby Awards 2015 – Best Group (com Dominic Pacifico 3 Rico Palace) para Fear of Clothing in Las Vegas Grabby Awards 2015 – Manly Man Grabby Awards 2015 – Best Web Original Content para Ducatiporn.com Grabby Awards 2015 – Best Supporting Actor para Sentenced XBIZ Awards 2016 – Gay Performer of the Year Grabby Awards 2016 – Performer of the Year Grabby Awards 2016 – Hottest Top Grabby Awards 2016 – Best Supporting Actor para Daddy Chasers Grabby Awards 2016 – Web Performer of the Year Grabby Awards 2017 – Performer of the Year Grabby Awards 2017 – Best Actor para Secrets & Lies Grabby Awards 2017 – Best Group (com Ryan Rose, Griffin Barrows, Conner Patrick e Rod Peterson) para Urban Spokes Grabby Awards 2017 – Best Duo (com Paddy O'Brian) para Batman v. Superman Grabby Awards 2017 – Best Duo (com Colton Grey) para Secrets & Lies Grabby Awards 2017 – Best Still Photographer Grabby Awards 2017 – Best 3 Way (com Lukas Grande e Rikk York) para One Erection Grabby Awards 2017 – Best 3 Way (com Brian Bonds e Brandon Wilde) para Secrets & Lies GayVN Awards 2018 – Best Actor para Secrets & Lies GayVN Awards 2018 – Best Supporting Actor para One Erection: The Un-Making of a Boy Band GayVN Awards 2018 – Performer of the Year GayVN Awards 2018 – Favorite Porn Star Website para trentonducati.com''

Links externos 

 

Atores LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Atores pornográficos LGBT
Pessoas com HIV/AIDS